T42 steht für:

 De Laval T42, ein Flugzeugtriebwerk
 T42 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

T 42  steht für:

 Mecklenburgische T 42, eine deutsche Schmalspurlokomotive

T-42 steht für:

 T-42 (Panzer), einen sowjetischen Entwurf für einen überschweren Panzer
 einen sowjetischen Radtraktor aus dem Lipezki Traktorny Sawod, siehe T-38 (Traktor)

T42